Entel steht für:
 Peter Entel (1943–2021), deutscher theoretischer Physiker

 Entel Argentinien, das staatliche Telekommunikationsunternehmen Argentiniens (ENTel Argentina)
 Entel Chile,  das staatliche Telekommunikationsunternehmen Chiles (ENTEL Chile)
 Entel Bolivien,  das staatliche Telekommunikationsunternehmen Boliviens (Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.)

ENTEL